

Населені пункти та їхні частини
 Білобжегі — місто в Білобжезькому повіті Мазовецького воєводства
 Білобжеґі — гміна в Білобжезькому повіті Мазовецького воєводства
 Білобереги — гміна в Ланьцутському повіті Підкарпатського воєводства
 Бялобжеґі — село в гміні Коцьк Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Білобереги (Бялобжеґі) — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Бялобжеґі — село в гміні Непорент Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Бялобжеґі — село в гміні Бодзанув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Бялобжеґі — село в гміні Хотча Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Бялобжеґі — село в гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Білобереги (Бялобжеґі) — село в гміні Білобереги Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Бялобжеґі — село в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства
 Бялобжеґі — частина міста Томашув-Мазовецький в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Бялобжеґі — частина міста Коросно в Підкарпатському воєводстві
 Бялобжеґі — лісова осада в гміні Непорент Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Білобереги

Примітки